Mahurangi Island ist der Name folgender Inseln in Neuseeland:

 Mahurangi Island (Auckland)
 Mahurangi Island (Waikato) (Goat Island)